Denkmal der Göttinger Sieben steht für

 Denkmal der Göttinger Sieben (Hannover), Denkmal für Zivilcourage
 Denkmal der Göttinger Sieben (Göttingen), Skulptur von Günter Grass auf dem Universitäts-Campus in Göttingen zum Gedenken an die Göttinger Sieben
 Dem Landesvater seine Göttinger Sieben, Skulptur von Christiane Möbius zum Gedenken an die Göttinger Sieben auf dem Bahnhofsvorplatz in Göttingen